Кубок угорської ліги 2010—2011 — 4-й розіграш Кубка угорської ліги. У змаганні брали участь 16 команд. Титул вперше здобув Пакш.

Перший раунд 
Матчі були зіграні з 24 липня 2010 до 16 лютого 2011 року.

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Чвертьфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/22 лютого 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|19/23 лютого 2011

|}

Півфінали 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|26/30 березня 2011

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27/30 березня 2011

|}

Фінал 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 квітня 2011

|}

Посилання 
 Кубок угорської ліги на soccerway 

2010–2011
2010 у футболі
2011 у футболі
2010 в угорському спорті
2011 в угорському спорті